Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal tien interlands in het jaar 1971, waaronder vier wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 1972 in België. De nationale selectie stond voor het tweede opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Georg Buschner.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1970/71
DDR-Oberliga 1971/72

Duitse Democratische Republiek
1971